Улица Шамиля Усманова — улица в Казани.
 Улица Шамиля Усманова — улица в Набережных Челнах.